Tulia puede referirse a lo siguiente:

 Tulia, banda musical polaco.
 Tulia (género), género de plantas.
 Tulia (hija de Cicerón), hija de Cicerón.
 Tulia (nombre), nombre de pila femenino.
 Tulia (nomen), nomen gentilicium femenino de la gens Tulia.
 Tulia (Texas), localidad estadounidense del estado de Texas.
 Tulia la Mayor, la mayor de las hijas de Servio Tulio.
 Tulia la Menor, la menor de las hijas de Servio Tulio.